Kugler:
 Franz Theodor Kugler
 Pete Kugler
 Victor Kugler